Rodrigo Ruiz Zárate, calciatore messicano
Rodrigo Patricio Ruiz, calciatore messicano e cileno
Rodrigo Ruiz Quintero, calciatore colombiano